Otok (in diverse lingue slave isola) può riferirsi a diversi toponimi:

Otok, località del comune di Ljubuški

Otok, città della regione di Vukovar e della Sirmia
 Otok, comune della regione spalatino-dalmata
 Otok, località del comune di Čakovec

Otok, frazione del comune di Bolesławiec 
 Otok, frazione del comune di Gryfice
 Otok, frazione del comune di Kiełczygłów
 Otok, frazione del comune di Kobylnica 
 Otok, frazione del comune di Zadzim